Шестеров — русская фамилия.

Известные представители 
 Шестеров, Виктор Степанович (род. 1933) — советский игрок в хоккей с мячом.
 Шестеров, Владимир Александрович (род. 1954) — советский легкоатлет.
 Шестеров, Дмитрий Олегович (род. 1981) — российский игрок в хоккей с мячом.
 Шестеров, Олег Викторович (род. 1961) — российский игрок в хоккей с мячом.